Okna bezeichnet

 Okna, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
 Okna, Ortsteil von Polepy, Okres Litoměřice, Tschechien
 Okna, Wüstung auf dem Gebiet von Ralsko, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Okna (Fluss), Fluss in der Slowakei